Ce qui suit est la liste des personnages secondaires de la série La Vie de croisière de Zack et Cody sur Disney Channel.

Personnages secondaires

Woody Fink 
Woodrow, "Woody" Fink, (Matthew Timmons) de Cleveland dans L'Ohio, est le colocataire de Cody Martin. Il est connu pour être salissant, et désordonné et avoir de mauvaises notes à l'école. Il n'a pris que deux paires de slips dans ses bagages pour tout le semestre. Dans l'épisode Fleur et Chocolat (saison 1), Woody a le béguin pour Chelsea Brimmer, la meilleure amie de London Tipton. Il se fait passer pour son majordome, en prenant un fort accent britannique. Woody s'occupe également du show sur internet de London Tipton vive moi!. Dans l'épisode Chasse au monstre marin, il mentionne avoir des frères et des amis qui ne sont pas intelligents, bien que dans l'épisode Le triangle des Bermudes il dit avoir 9 frères et sœurs. Dans l'épisode Coup de foudre en haute mer, sa petite sœur du nom de Willa Fink monte sur le bateau. Elle ne lui ressemble pas physiquement, car contrairement à son frère, Willa est très belle, mais elle est toute aussi répugnante que lui. Il tombe sous le charme de Addison. Pourtant il sort avec une grande catcheuse effrayante dans l'épisode Le parfum magique. Dans l'épisode Le journal du Seven Seas, il dit que sa mère s'est remariée avec un homme nommé Steve. Il mentionne le détester.

Emma Tutweiller 
(Erin Cardillo). Communément appelée  Tutweiller, elle est enseignante sur le Seven Seas. Elle considère Cody et Bailey comme ses meilleurs étudiants, bien qu'elle soit souvent agacée par les deux génies qui la coupent souvent pour la corriger et qui font le cours à sa place. Elle considère Zack, London et Woody comme ses pires étudiants. Avant d'être professeur, elle était danseuse et présentatrice de météo dans le Vermont. Elle a un bracelet porte bonheur muni d'un cœur à sa cheville. Elle a révélé avoir une trentaine de chats dans sa cabine, en mentionnant en acheter un à chaque rupture. Tutweiller a souvent débordé sur son cours, en parlant de sa vie personnelle, de ses ruptures amoureuses, ce qui a provoqué l'embarras de ses étudiants. M. Blanket, le psychologue, a le béguin pour elle, et a une poupée à son effigie. Mario Moseby commence à avoir de l'attirance pour elle dans l'épisode La double vie de  Tutweiller. Il est son cavalier de bal dans l'épisode L'art de séduire et ils sont élus roi et reine du bal par les étudiants dans Le bal de fin d'année. Dans le dernier épisode de la saison 3, Graduation on deck, Mr Moseby la demande en mariage.

Maya Benett 
Maya Elizabeth Benett, (Zoey Deutch), est la serveuse du bar à cocktail avec Zack. Zack va immédiatement avoir le béguin pour elle. Elle devient sa cible et se donne 6 mois pour la séduire (plan conçu initialement par Cody pour séduire Bailey). Cody conseille à Zack de ne pas aller trop vite et de devenir ami avec Maya d'abord, puis passer à quelque chose de plus sérieux plus tard, ce que Zack va faire à contre-cœur. Dans l'épisode Partie d'échec, où Zack, Maya, London et Woody sont coincés dans un sous marin qui sert de dressing à chaussure à London et qu'ils risquent de mourir à cause d'un manque d'oxigène, Maya avoue à Zack qu'elle a des sentiments pour lui. Lorsque Cody sauve le groupe et qu'ils remontent à bord du SS Tipton, Maya fait comprendre à Zack qu'elle n'est pas encore prête à avoir une relation sérieuse avec lui. Dans l'épisode Ma belle Maya, il est révélé qu'elle est de New York. Dans l'épisode c'est la fête!, Zack fait une surprise party à Maya pour son anniversaire. Elle est très touchée alors elle l'embrasse : ils se mettent ensemble. Dans l'épisode le bal de fin d'année, elle est la cavalière de Zack pour le bal. Dans le dernier épisode de la série, graduation on deck, elle avoue à Zack qu'elle va étudier dans le Tchad, en Afrique et qu'elle ne peut pas avoir une relation amoureuse à distance. Elle rompt avec lui.

Kirby Morris 
Kirby Moris est le garde de sécurité. Sa première apparition est dans l'épisode la double vie de Mlle Tutweiller. Il n'en a jamais assez de manger tout ce qui lui passe sous la main. Kirby n'a jamais terminé ses études secondaires, et Zack et Cody vont l'aider à avoir son diplôme dans l'épisode peur sur internet. Souffrant d'angoisse, il n'a pas pu aller au-delà de la première question, qui est "Nom-Prénom". Il finit quand même par obtenir son diplôme grâce à l'aide de  Tutweiller. Dans l'épisode l'équipe de rêve, il apprend à Cody à jouer au football. On apprend qu'il est l'ami du footballeur Kurt Warner. Dans l'épisode sauvons les baleines on apprend que son plat préféré est le sandwich au fromage fondu. Dans l'épisode le journal du Seven Seas, il dit avoir été la vedette de l'émission Bateau Police, qui passe sur le chaine du bateau. Il adore les rats, ce que l'on apprend dans l'épisode Ratman

Addison 
Addison (Rachael Kathryn Bell) est une étudiante sur le Seven Seas. Elle est l'amie de Bailey comme on l'apprend dans l'épisode les colocataires. Elle parle souvent très rapidement et de manière incompréhensible. Elle est apparue dans l'épisode une impression de déjà-vu, le cuisinier de ces dames, Bananaphobie, La bague au doigt le bal de fin d'année et Graduation on deck. On apprend dans l'épisode Bananaphobie qu'elle a une phobie terrible des balles de ping-pong. Dans l'épisode le cuisinier de ces dames on apprend qu'elle est très bonne au bras de fer, et qu'elle pèse 36 kilos. Addison est hyper active et est accro aux sucreries, démontré dans l'épisode une impression de déjà-vu et la bague au doigt. Dans ce dernier, elle se "marie" avec Woody pour un devoir de classe où Marcus est leur enfant. Dans l'épisode le bal de fin d'année elle est la cavalière de Woody et ils se mettent officiellement ensemble. Dans le dernier épisode de la série, Graduation on deck on apprend qu'ils sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre.

Carey Martin 
Elle est la mère de Zack et Cody. Elle apparait dans l'épisode Embarquement immédiat, La vie de croisière de papa et maman, Bons baisers de Tokyo et Graduation on deck. Elle était un personnage principal dans La Vie de palace de Zack et Cody.

Mouche 
Mouche est l'ex petit ami de Bailey avant qu'elle ne quitte le Kansas. Il apparait dans l'épisode La reine du maïs, pour être le roi du maïs et la reconquérir. Il réussit, mais il se montre trop autoritaire et l'oblige à rentrer à Kettlecorn. Mais Bailey hésite à renoncer à son rêve aussi grand de visiter le monde... elle demande conseille à Cody, qui en secret ne souhaite pas son départ. Il lui dit de suivre son cœur, et c'est ce qu'elle fait. Elle rappelle à Mouche la raison pour laquelle il s'étaient quittés : il était trop autoritaire et ne la laissait pas faire ses choix seule. Il apparait aussi dans l'épisode Une traversée pleine de rebondissements (partie 2). Il nous est démontré que le père de Bailey, Clyde Pickett, déteste Cody et veut absolument que sa fille se remette avec Mouche. Bailey fait un rêve et elle sait qu'elle regrette d'avoir rompu avec Cody. Elle se remet avec lui, et s'excuse envers Mouche.

M. Blanket 
Il est le conseiller d'orientation, bien qu'il n'ait jamais réellement étudié la psychologie. Il a même écrit un livre, dont le titre est "La méthode Blanket". Il est connu pour ses approches effrayantes envers les gens qui ont des phobies ou des problèmes comme : menotter Zack et Moseby ensemble, acheter une boite d'abeilles pour combattre la phobie des abeilles de Moseby, lancer des balles de ping-pong à Addison (dès qu'elle en voit une, elle pleure), chatouiller London pour qu'elle arrête d'insulter Bailey pour un pari, ou déguiser Cody en banane géante pour effrayer Zack (qui réellement n'a pas peur des bananes mais a copié un ancien devoir de Cody avec un paragraphe hors sujet). Il adore les petits gâteaux à la crème et il aime renifler les lapins. Tutweiller, dont il est amoureux, lui interdit d'approcher d'elle à plus de .

Kurt Martin 
Il est le père de Zack et Cody. C'est un chanteur qui fait des tournées et il n'a pas très grand succès. Comme Zack, il est prétentieux et adore les femmes. C'est un éternel adolescent. Il est divorcé avec leur mère, Carey. Il apparait dans l'épisode La vie de croisière de Maman et Papa et dans Graduation on deck.

Arwin Hawkhauser 
Il travaillait pour Moseby à l'hôtel Tipton. Il est connu pour ses inventions qui ne fonctionnent jamais. Il a le béguin pour Carey, la mère de Zack et Cody. Il apparait dans l'épisode Le cousin d'Arwin et Le super ordinateur. Dans ce dernier, il sème la panique sur le S.S Tipton en créant un ordinateur à tout faire. L'ordinateur, du nom de Callie se transforme en robot et tombe amoureuse de Cody. Elle ne s'occupe plus que de lui et met toutes les personnes du bateau en danger. Il apparait aussi dans le dernier épisode de la série, Graduation on deck.

Personnages apparents 
Ce tableau indique juste les personnages étant apparus dans plusieurs épisodes de la série. Ce ne sont pas nécessairement des personnages secondaires.

Personnage de Zack et Cody
La vie de croisière de Zack et Cody